Campodesmus är ett släkte av mångfotingar. Campodesmus ingår i familjen Campodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Campodesmus